

Agricoltura 

 Sistema Norfolk – metodo di rotazione delle colture.

Cinema 
 Norfolk – film del 2015 diretto da Martin Radich.

Geografia 
 Antartide
 Ghiacciaio Norfolk – ghiacciaio nella terra di Marie Byrd.
 Australia
 Isola Norfolk – isola principale dell'arcipelago omonimo.
 Regno Unito
 Norfolk – contea dell'Inghilterra.
 Stati Uniti d'America
 Norfolk – città della Contea di Litchfield, Connecticut.
 Norfolk – città della Contea di Norfolk, Massachusetts.
 Norfolk – città della Contea di Madison, Nebraska.
 Norfolk – città della Contea di St. Lawrence, New York.
 Norfolk – città autonoma della Virginia, sede della Naval Station Norfolk.

Persone 
 Duca di Norfolk.
 Kid Norfolk – pugile statunitense.

Pagine correlate 
 Aeshna isoceles
 Contea di Norfolk
 HMS Norfolk